

Personnes 

 Élie Doté, homme politique centrafricain, 
 Franck Doté, footballeur togolais.

Autres 

 DOTE, l'abréviation communément utilisée pour le 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle.